{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (68801) - || 2002 GR20 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68802) - || 2002 GK21 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68803) - || 2002 GT25 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68804) - || 2002 GG26 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68805) - || 2002 GW38 || 2 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68806) - || 2002 GR40 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68807) - || 2002 GJ43 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68808) - || 2002 GR50 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68809) - || 2002 GB54 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68810) - || 2002 GO54 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68811) - || 2002 GD55 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68812) - || 2002 GB56 || 5 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68813) - || 2002 GR64 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68814) - || 2002 GP66 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68815) - || 2002 GB67 || 8 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68816) - || 2002 GF67 || 8 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68817) - || 2002 GV70 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68818) - || 2002 GH71 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68819) - || 2002 GO71 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68820) - || 2002 GB72 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68821) - || 2002 GM73 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68822) - || 2002 GD76 || 9 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68823) - || 2002 GZ80 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68824) - || 2002 GB81 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68825) - || 2002 GH81 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68826) - || 2002 GP82 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68827) - || 2002 GB85 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68828) - || 2002 GA86 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68829) - || 2002 GE88 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68830) - || 2002 GF88 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68831) - || 2002 GG89 || 10 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68832) - || 2002 GW91 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68833) - || 2002 GL98 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68834) - || 2002 GU104 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68835) - || 2002 GC105 || 11 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68836) - || 2002 GU105 || 11 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68837) - || 2002 GO109 || 11 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68838) - || 2002 GL115 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68839) - || 2002 GJ116 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68840) - || 2002 GB118 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68841) - || 2002 GJ118 || 12 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68842) - || 2002 GM122 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68843) - || 2002 GJ127 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68844) - || 2002 GL132 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68845) - || 2002 GU137 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68846) - || 2002 GV144 || 12 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68847) - || 2002 GK155 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68848) - || 2002 GU158 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68849) - || 2002 GH161 || 15 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68850) - || 2002 GK165 || 14 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68851) - || 2002 HV || 16 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68852) - || 2002 HO3 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68853) Vaimaca || 2002 HA9 || 19 april 2002 || Los Molinos || Los Molinos
|-
| (68854) - || 2002 HS9 || 17 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68855) - || 2002 HS12 || 29 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68856) - || 2002 HL15 || 17 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68857) - || 2002 JF || 3 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68858) - || 2002 JW || 3 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68859) - || 2002 JZ || 3 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68860) - || 2002 JF2 || 4 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68861) - || 2002 JQ3 || 3 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68862) - || 2002 JU5 || 5 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68863) - || 2002 JS6 || 6 mei 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68864) - || 2002 JW9 || 6 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68865) - || 2002 JR14 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68866) - || 2002 JG15 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68867) - || 2002 JE16 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68868) - || 2002 JY22 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68869) - || 2002 JL25 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68870) - || 2002 JU26 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68871) - || 2002 JC35 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68872) - || 2002 JP36 || 4 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68873) - || 2002 JC37 || 9 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68874) - || 2002 JZ37 || 8 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68875) - || 2002 JT40 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68876) - || 2002 JR41 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68877) - || 2002 JW42 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68878) - || 2002 JN46 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68879) - || 2002 JB47 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68880) - || 2002 JM49 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68881) - || 2002 JH54 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68882) - || 2002 JM60 || 10 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68883) - || 2002 JQ60 || 10 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68884) - || 2002 JZ62 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68885) - || 2002 JY70 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68886) - || 2002 JX71 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68887) - || 2002 JP72 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68888) - || 2002 JM73 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68889) - || 2002 JT73 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68890) - || 2002 JF76 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68891) - || 2002 JS79 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68892) - || 2002 JV81 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68893) - || 2002 JE84 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68894) - || 2002 JH84 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68895) - || 2002 JR84 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68896) - || 2002 JN85 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68897) - || 2002 JV85 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68898) - || 2002 JV89 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68899) - || 2002 JL95 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68900) - || 2002 JC98 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten